Гумбольдт (округ, Каліфорнія)
Гумбольдт (округ, Айова)
Гумбольдт (округ, Невада)